Северный округ (, ) — один из семи административных округов Израиля. Его площадь составляет 4638 км², площадь суши — 4478 км². Без Голанских высот (1154 км²) площадь округа составляет 3484 км² (в том числе суша — 3324 км²). Административным центром является Ноф-ха-Галиль, а крупнейшим городом Северного округа является Назарет.

Согласно принятому в 1981 году Закону о Голанских высотах, они являются частью Северного округа. Это решение не было признано международной общественностью — 497 резолюцией Совета Безопасности ООН аннексия Голанских высот была признана недействительной.

Население 

В процентном соотношении:
 Арабы: 680 200 человек (53,17 %)
 Евреи: 567 700 человек (44,37 %)
 Другие: 31 300 человек (2,44 %)

Вероисповедание:
 Иудеи: 523 400 человек (44,2 %)
 Мусульмане: 443 800 человек (37,4 %)
 Друзы: 93 000 человек (7,8 %)
 Христиане: 87 500 человек (7,4 %)
 Другое: 35 400 человек (3,0 %)

Плотность населения округа составила 265 человек/км².

Таким образом, Северный округ — единственный, в котором арабы составляют большинство населения.

Административное деление 
Северный округ разделен на следующие подокруга:
 Цфат (98 000 чел.)
 Кинерет (98 100 чел.)
 Изреэль (430 400 чел.)
 Акко (536 300 чел.)
 Голан (39 800 чел.)

Достопримечательности 
В долине реки Иордан, примерно в 3 км к югу от Тивериадского озера находится археологический памятник Убайдия (Убейдия) эпохи плейстоцена, где засвидетельствованы древнейшие следы миграции  из Африки (около 1,5 млн лет назад).

См. также 
 Округа Израиля
 Голанские высоты

Примечания